Bon Iver — второй студийный альбом американской инди-рок-группы Bon Iver, вышедший 17 июня 2011 года на лейблах , 4AD. Продюсером был .

Альбом стал коммерчески успешным и занял первые места в хит-парадах Norwegian Albums Chart (Норвегия) и Danish Albums Chart (Дания), а также второе место в Billboard 200 с дебютным тиражом в США 104 тыс. копий в первую неделю релиза. К сентябрю 2016 тираж альбома достиг 629 тыс. копий в США. Альбом получил положительные рецензии и был назван одним из лучших дисков 2011 года. Он выиграл премию Грэмми в категории За лучший альтернативный альбом на 54-й церемонии в 2012 году, в то время как песня «Holocene» была номинирована на категориях Песня года и Запись года.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 86 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.
Журнал Paste и сетевое издание Pitchfork назвали его лучшим альбомом 2011 года.

Список композиций

Вторые стороны синглов (B-sides) 
 «:en:I Can't Make You Love Me и Nick of Time» — B-side на сингле «Calgary».
 «Come Talk to Me» — B-side на сингле «Holocene».
 «Bruised Orange (Chain of Sorrow)» — B-side на сингле «Towers».
 «Beth/Rest (Rare Book Room)» — B-side на сингле «Beth/Rest».

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Альбомы инди-рока
Альбомы Bon Iver
Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом